Евге́ний Оле́гович Ткачу́к (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Металлист 1925».

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы запорожского «Металлурга». Карьеру начал в 2009 году, выступая в фарм-клубе донецкого «Шахтёра», провёл там только одну игру. В 2010 году перешёл в полтавскую «Ворсклу», в составе которой дебютировал 13 ноября 2010 в матче против «Ильичёвца», выйдя на замену на первой добавленной минуте второго тайма.

29 сентября 2011 дебютировал в составе полтавчан в матче группового раунда Лиги Европы против немецкого «Ганновера» (1:2), Евгений отыграл все 90 минут. В июле 2012 года существовала возможность перехода Ткачука в стан киевского «Арсенала», которым руководил Леонид Кучук, но руководство полтавского клуба категорически отклонило предложение канониров сославшись на перспективность и молодость исполнителя с опытом игры в еврокубках.

25 февраля 2016 года стал игроком «Зари».

В сборной 
Вызывался в состав сборной до 21 года к мемориалу Лобановского, который проходил с 9 по 10 августа 2011. Ещё раньше получил вызов в сборную для подготовки к квалификации молодёжного Евро-2013.

14 мая 2014 года главным тренером Михаилом Фоменко был впервые вызван на учебно-подготовительный сбор в составе национальной сборной Украины.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Ворскла»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Металлист 1925»